Verweij ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Verweij (1885–1951), niederländischer Fußballspieler 
 Koen Verweij (* 1990), niederländischer Eisschnellläufer und Inline-Speedskater

Siehe auch:
 Verwey